Il singolare del torneo di tennis Shanghai Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Magnus Norman che ha battuto in finale Sjeng Schalken 6–4, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

 Magnus Norman (campione)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Michael Chang (semifinali)
 Byron Black (quarti di finale)

 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)
 Sjeng Schalken (finale)
 Jonas Björkman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Open 2000
ATP Tour 2000